Danny Koevermans – ex calciatore olandese
 Mark Koevermans – ex tennista e dirigente sportivo olandese
 Wim Koevermans – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese